Skiba ist der Familienname folgender Personen:

 Ansgar Skiba (* 1959), deutscher bildender Künstler
 Dieter Skiba (* 1938), deutscher Oberstleutnant des MfS
 Ernst-Günther Skiba (1927–2012), deutscher Sozialpädagoge
 Galina Jurjewna Skiba (* 1984), russische Eishockeyspielerin
 Gerhard Skiba (1947–2019), österreichischer Kommunalpolitiker
 Henri Skiba (1927–2018), französischer Fußballspieler und -trainer
 Jeff Skiba (* 1984), US-amerikanischer Leichtathlet
 Matt Skiba (* 1976), US-amerikanischer Musiker
 Maximilian Skiba (1922–2019), 1. Vorsitzender des Landesverbandes Nord des Bundes der Kriegsblinden Deutschlands e.V. (BKD)
 Reinald Skiba (1932–2013), deutscher Bergbau- und Sicherheits-Ingenieur und Biologe 
 Richard Skiba (1900–1969), deutscher Staatssekretär
 Zuzanna Skiba (* 1968), deutsche Malerin

Skiba bezeichnet:

 Skiba (Riesengebirge) (Scheibenberg), einen 740 m hohen Berg im Riesengebirge, nordwestlich von Karpacz (Krummhübel), Polen